Пламена (Горња Орјаховица, 28. март 1989) бугарска је поп-фолк и поп певачица.

Дискографија

Спотови

Тв верзије​ 

Рођени 1989.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи
Поп певачи